Lucien Bonnet peut désigner :

 Lucien Bonnet dit Dunoir, résistant français du secteur R1, fusillé par les Allemands en 1944 ;
 Lucien Bonnet (1933 - 2007), footballeur français.